Сети или Сути — древнеегипетский военнослужащий в конце XVIII династии Нового царства (XIV век до н. э.), командующий армией, позже назван визирем на памятниках его сына Рамсеса I, ставшего фараоном и основателем XIX династии.

Биография 
Сети происходил из семьи военных родом из Дельты Нила. Согласно одной версии, он идентичен царскому посланнику Шуте, упомянутому в Амарнском архиве. Вероятно, его брат Хаэмуас идентичен царскому Носителю опахала и Главе кушитских лучников Хаэмуасу, упомянутому на статуе времён правления Тутанхамона. Жена Хаэмуаса по имени Тамуаджеси служила в гареме Амона и приходилась родственницей , занимавшего высокую должность Царского сына Куша. Следовательно, Сети относился к уважаемой, влиятельной семье. Когда фараон Хоремхеб избрал его сына Парамесу (Рамсеса I) своим наследником, потомки Сети основали одну из наиболее могущественных династий Древнего Египта — XIX династию.

Его вотивная фигурка (OI 11456) ныне представлена в Чикагском институте Востока (США). Шириной 115 см и высотой 65-70 см она изображает в верхнем регистре сидящих мужчину и женщину, однако целыми сохранились лишь ступни. В нижнем регистре показаны три человека в одежде стилистики амарнского искусства, по бокам представлены Хаэмуас и Рамсес, кто назван здесь Рамосом. На стеле выведена надпись: «подношение для ка Осириса-Сути, командующий войсками Повелителя Двух земель».

Примечания 

Военачальники Древнего Египта
Персоналии XVIII династии Египта
Военачальники XIV века до н. э.